Такмичење у брзом ходању на 50 км у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2018. у Цириху одржано је у Берлину одржано је 7. августа на улицама у центру Берлина.

Брзо ходање на 50 км није било на програму претходног Европског првенства у Амстердаму 2016.

Земље учеснице 
Учествовало је 36 такмичара из 18 земаља.

  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (2)
  (3)
  (1)
  (3)
  (2)
  (2)
  (2)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2018. години 
Десет најбржих европских ходача на 50 км 2018. године до почетка првенства (6. августа 2018), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

''Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 7. августа у 8:35.

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2018.
 Комплетни резултати ЕП 2018. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2018.
Ходање на 50 км на Европском првенству у атлетици на отвореном